Senhor do Bonfim (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Senhor do Bonfim (gemeente), een gemeente in deze microregio